Disc dur (del seu nom en anglès Hard Disk Drive), sistema d'emmagatzematge informàtic massiu, de suport magnètic 
 Pantalla d'alta definició (del seu nom en anglès High Definition Display), pantalla amb tecnologia d'alta definició 
 Llar Croata Dalmàcia (del seu nom en croat Hrvatski Dalmatinski Dom), partit polític de Croàcia
 HDD Olimpija Ljubljana (de l'acrònim en eslovè Hokejsko Drsalno Društvo), club d'hoquei sobre gel de Ljubljana (Eslovènia)